Jesu puede referirse a:

 Jesu, banda de shoegazing y post-metal formada en 2003, originaria de Abergele, Gales, Reino Unido.
 Jesu, primer álbum de la banda de shoegazing y post-metal Jesu.
 Jesu, último sencillo del álbum Hymns de la banda de post-metal Godflesh.